Millions est le pluriel français de million.

Au cinéma 
 Millions est un film réalisé par Leslie S. Hiscott en 1937.
 Millions est un film réalisé par Danny Boyle en 2004.

Musique 
 Millions, chanson de No Limit.